Krossvapen är ett slagvapen och samlingsnamn på alla de närstridsvapen som inte har en egg och ger krossande skador istället för skär- eller stickskador. I den här kategorin ingår vapen som morgonstjärna eller spikklubba, men även verktyg eller redskap som kan svingas med stor kraft kan vara ett krossvapen exempelvis ett basebolltr%C3%A4 eller en planka.

Trubbiga vapen